Assur-uballit asszír név, jelentése „Assur életre kelt”. Két asszír király viselte:
 I. Assur-uballit
 II. Assur-uballit